Wark kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Wark (flod), Diekirch,

Storbritannien 

 Wark on Tyne, ort och civil parish (benämnd Wark) i Northumberland, England,